«Рубеж» — роман в стиле фэнтези, написанный в соавторстве Мариной и Сергеем Дяченко, Андреем Валентиновым и Генри Лайоном Олди. «Малороссия Гоголевских времен, древнеиудейское мистическое учение каббала, экзотика фэнтезийных земель и реальность горящих хат под Полтавою; и человек, обыкновенный человек, который стремится найти свою судьбу и своё достоинство, желая выйти за границы дозволенного — все это „Рубеж“» (из аннотации к книге).

Сюжет 
В параллельном мире князь Сагор, обладающий, по всей видимости, сверхчеловеческой магией, призывает к себе наёмника Рио и его двух товарищей и даёт им задание — отыскать некоего ребёнка. Задание совсем не так просто, как оно кажется, ибо ребёнок находится за Рубежом, в другом параллельном мире, который соответствует нашей Украине екатерининских времён.

Рубеж — место, где можно шагнуть из мира в мир — охраняют ангелы (малахи) подобные каббалистическим.

Рио и товарищи проходят Рубеж и оказываются неподалёку от Валок альтернативной Слобожанской Украины (в Петербурге правит Екатерина II, но Петр I в этом мире бит под Полтавой и Украина по-прежнему гетманская), где как раз завязывается другое магическое действие — в деревне объявился чёрт, «исчезник», который на самом деле является падшим ангелом (Каф-Малахом).

Вселенная романа построена на каббалистической идее о том, что параллельные миры суть части единого мира, разделённого ангелами (малахами), как рубежами. Как только в определённом мире не остаётся ни одного праведника, малахи уничтожают этот мир. Главы книги названы в честь каббалистических уровней восприятия мира (сфирот) — Хохма, Бина и др.

Герои 
Рио — рыцарь-наёмник или, как называют таких в его мире, «странствующий герой». Находится под заклятием «побеждать в любом бою, но не убивать». Чтобы не нарушить заклятие, всегда сопровождаем врачом для легкораненных и палачом для смертельно раненых.

Хоста — спутник Рио, палач.

К’Рамоль — спутник Рио, врач.

Сале Кеваль — колдунья, проводник между мирами.

Сагор — верховный князь мира Рио, приживник (человек с ангельским светом внутри).

Станислав Мацапура-Коложанский — помещик, чернокнижник, садист-убийца, приживник. Поместье находится на территории Валковской сотни, но подобно средневековому барону, пан Станислав непосредственно сотнику не подчиняется и содержит свою гвардию.

Иегуда бен Иосиф — уманский еврей, выжил в уманской резне благодаря заклятию «побеждать и не миловать». Надворный сотник Мацапуры-Коложанского.

Логин Загаржецкий — Сотник Валковской сотни.

Ирина (Ярина) Загаржецка — дочь Логина.

Федор (Хведир) Еноха — сын писаря Валковской сотни, студент-бурсак.

Гринь Чумак — бывший чумак, крестьянин, по матери Ярине — сводный брат «чортова пасынка».

Каф-Малах — падший ангел.

Чортов пасынок — сын каф-малаха и земной женщины Ярины. Денница по версии каббалы.

Панько Рудый — пасечник, ведьмак, глава полтавского ковена. Автор комментариев к первой части романа.

Интересные факты 
 Украина в романе — альтернативно-пародийная. Гоголевские персонажи (кузнец Вакула, пасичник Рудый Панько) — герои произведения, но Н. В. Гоголь родился на 100 лет раньше, так как в Петербурге все ещё правит Екатерина II, а Гоголь уже успел издать свои произведения.

 «Дикий пан» Мацапура-Коложанский — реальное лицо. Прототипом для него послужил украинский разбойник XVIII века Павел Мацапура.

 Своего рода визитная карточка Олди и Валентинова — это введение в канву романа самих себя под видом второстепенных персонажей. Так и на этот раз, Дмитрий Громов — это «беглый москаль» Дмитро Гром, Андрей Валентинов — есаул Шмалько, Сергей Дяченко — батько Дяченко.

 Роман не имеет точек соприкосновения с другими книгами Олди, кроме единственной ссылки: Федор Еноха вспоминает о прочитанном им персидском трактате «Яваз Мусам» и о неком даре под названием «хварр», благодаря которому персидские короли становятся обожаемы народом. Это единственная отсылка к другой книге Олди — «Я возьму сам», точнее — к пласту персидской мифологии, использованному в этой книге.

 Кроме того, путешествуя вслед за Каф-Малахом по мирам сотник Загаржецкий и сопровождающие его казаки «пролетают» через эпизод взятия замка Д’Эконсбефов из книги А. Валентинова «Овернский клирик», а также «мимо» ещё одной крепости — из повести Марии и Сергея Дяченко «Ритуал».

 «Двое из присутствующих здесь господ — Убийцы драконов… Меня передёрнуло от отвращения» — нигде больше, кроме мысли Рио «Не время для драконов!» и слов ближе к концу романа: «На верхушке одиноко стоящего дерева примостился даже маленький зелёный дракончик — совсем ещё детеныш», в книге не упоминается о том, что в мире князя Сагора обитают драконы. На самом деле эти три фразы — финальный «привет» Олди и Валентинова писателям Сергею Лукьяненко и Нику Перумову. См. также примечания к романам «Не время для драконов», «Нам здесь жить» и «Я возьму сам».

 Писарь Лукьян, отец Хведира, убитый в начале книги, по всей видимости, имеет прототипом Сергея Лукьяненко.

Ссылки 
 История фэндома. Романы «Альтернативной истории»
 Александр Лурье Пять авторов у рубежа. «НГ-Ex libris», 28.10.1999

Примечания 

Книги по алфавиту